Seiters ist der Familienname folgender Personen:

 Rudolf Seiters (* 1937), deutscher Politiker (CDU)
 Stephan Seiters (* 1960), deutscher Jurist und seit 2009 Richter am Bundesgerichtshof

Seiters steht für:
 die Einwohner von Wiebelskirchen links der Blies, siehe Wiebelskirchen#Heute